Juan Rodriguez (19?-), auteur de jeux de société français ;
 Juan Rodríguez de la Cámara (1390-1450), écrivain et poète galicien ;
 Juan Rodríguez de Fonseca (1451-1524), prélat espagnol et un haut fonctionnaire de l'administration royale ;
 Juan Rodríguez Jaldón (1890-1967), peintre espagnol ;
 Juan Rodríguez Suárez (1510-1561), explorateur et conquistador espagnol ;
 Juan Roberto Seminario Rodriguez (1936-), footballeur péruvien
 Juan Rodríguez Vega (1944-2021), joueur de football international chilien ;
Juan Manuel Rodríguez (1771-1847), révolutionnaire salvadorien

Toponyme 

 Juan Rodríguez Suárez, l'une des 15 paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Mérida au Venezuela.